campos-novensi – abitanti di Campos Novos Paulista
campos-novensi – abitanti di Campos Novos